Поля́рная ту́ндра (, ). — североамериканский экологический регион тундры, выделяемый Всемирным фондом дикой природы.

Расположение 
Полярная тундра простирается от острова Банкс на западе до восточной оконечности Баффиновой Земли и севера Квебека.

Примечания

Ссылки 
 World Wildlife Fund

Экорегионы Канады
География Нунавута
Тундра